Il doppio del torneo di tennis Countrywide Classic 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Bob Bryan e Mike Bryan che hanno battuto in finale Wayne Arthurs e Paul Hanley 6-3, 7-6(6).

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (finale)

 Jonathan Erlich /  Andy Ram (semifinali)
 Mark Merklein /  Martin Rodriguez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Countrywide Classic 2004